Briana Banks, nome artístico de Briana Bany (Munique, 21 de maio de 1978) é uma famosa modelo e atriz alemã de filmes pornográficos.

Biografia 
Banks iniciou sua carreira fazendo fotos nuas para algumas revistas masculinas. Começou sua carreira artística em 1999 tendo feito, até hoje, 356 filmes. Um dos seus títulos mais conhecidos é Hardcore Schoolgirls 14 (2000), no qual ela trabalhou com o polêmico ator e diretor pornográfico americano Max Hardcore.
Em 2016 voltou para a indústria.

Prêmios

AVN (Adult Video News) 
Briana Banks no elenco
 2003: Briana Loves Jenna - Melhor na categoria "Renting Title of the Year"
 2003: Briana Loves Jenna - Melhor na categoria "Selling Title of the Year"

Outros 
 Junho de 2001 - Penthouse Pet
 2001 - Hot D'Or Cannes - Melhor na categoria "American New Starlet"

Ligações externas 

Briana Banks no MySpace

Banks, Briana
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos de capa da Penthouse
Naturais de Munique